

Жінки 
 Антоніна Жабинська (1908—1971) — польська письменниця, діячка Польського Опору під час Другої світової війни.

Чоловіки 
 Жабинський Дмитро Іванович (1920—1945) — майор РА, Герой Радянського Союзу.
 Кшиштоф Жабинський (* 1953) — міністр-глава Управління Ради Міністрів Польщі (1991).
 Жабинський Леонід Андрійович (1928—2002) — український художник. Член Національної спілки художників України.
 Юзеф Жабинський (1860—1928) — польський шахіст, шаховий композитор та журналіст.
 Жабинський Юрій Олександрович (* 1973) — радянський та український футболіст та футбольний функціонер.
 Ян Жабинський (1897—1974) — польський зоолог, учасник Варшавського повстання. Праведник світу.
Польські прізвища